Хвостиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Харовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Харовский сельсовет.

Расстояние до районного центра Харовска по автодороге — 15 км. Ближайшие населённые пункты — Пановское, Шенурово, Бычиха, Якушево.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Хвостиха в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района